

Cinema 
Professione: avvocato, missione: giustiziere (Out for Blood) – film del 1992 diretto da Richard W. Munchkin

Musica 
 Out for Blood – album di Lita Ford del 1983
 Out for Blood – album dei Sadus del 2006
 Out for Blood – singolo dei Sum 41 del 2019